

Фильмы и сериалы 
 Хинтерленд — фильм Гарри Макквина
 Хинтерленд: город грехов — фильм Штефана Рузовицки
 Хинтерленд — английский телесериал

Музыка 
 Hinterland — канадская музыкальная группа

Другое 
 «Hinterlands» («Захолустье») — рассказ Уильяма Гибсона
 «Hinterland» — роман Майкла Хаметнера